New Forest – park narodowy w południowej Anglii
 New Forest – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 kowen New Forest – kowen, który miał się spotykać w okolicach Parku Narodowego New Forest
 New Forest – civil parish w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 kuc New Forest – rasa koni